est une expression anglaise signifiant « comment l'Ouest a été gagné ». Elle peut faire référence à :

Fiction 

 , titre original de La Conquête de l'Ouest, film américain de Henry Hathaway, John Ford et George Marshall sorti en 1962.
 , titre original de La Conquête de l'Ouest, série télévisée américaine diffusée du  au  sur .

Musique

Chanson 

 , chanson de  présente sur l'album  sorti en 1987.

Album 

 , album de  sorti en 1960 ;
 , album de  sorti le  ;
, album de Ranking Toyan sorti en 1981.